Gablöd ist der Ortsname von

 Gablöd (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gablöd (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern